Atias nebo Athias je příjmení. Je hojně rozšířeno u sefardských Židů v podobách ,  nebo  a je odvozeno z arabského  (atá = dar).

Nositelé
 Ari'el Atias, izraelský politik,
 Ari'el Atias (sportovec),
 Binjamin Atias, izraelský rabín,
 Chen Atias, izraelský redaktor a hlasatel,
 Josef Athias, holandský židovský tiskař,
 Jisra'el Atias, izraelský herec a manekýn,
 Moše Atias, izraelský novinář, spisovatel, pedagog a folklorista,
 Ron Atias, izraelský sportovec.